K300 steht für folgende Waffenkomplexe:
 K21 NIFV
 K-300 Bastion